Meervoud van meisje,een vrouwelijk kind of een dochter of een (ongetrouwde) jonge vrouw
Meisjes (film), een Vlaamse film die geregisseerd wordt door Geoffrey Enthoven
Meisjes (lied), een lied uit 1977, geschreven en gezongen door Raymond van het Groenewoud

Zie ook 
 Meisje (doorverwijspagina)